Павел Родзянко:
 Родзянко, Павел Владимирович (1854—1932) — шталмейстер двора, почётный председатель и попечитель Сергиевского братства
 Родзянко, Павел Павлович (1880—1965) — полковник русской и британской армий, спортсмен-конник.